En anatomía, el epiplón, también llamado omento o redaño, es un pliegue bilaminar del peritoneo situado en el abdomen. Se extiende desde el estómago y la porción proximal de duodeno hasta órganos adyacentes de la cavidad abdominal. Se pueden distinguir dos epiplones, el más importante es el epiplón mayor (omento) o epiplón gastrocólico, que une el estómago con el colon transverso.

Epiplones 
En anatomía humana se distinguen 2 epiplones:

 Epiplón (omento) gastrocólico o mayor. es un pliegue peritoneal grande, de cuatro capas, que se cuelga como un delantal desde la curvatura mayor del estómago y la porción proximal del duodeno. Tras bajar se pliega hacia atrás y se une a la cara anterior del colon transverso y a su mesenterio. En un hombre adulto el epiplón mayor pesa alrededor de 1 kg. Cuenta con una superficie de alrededor de 400 cm², 22 cm de ancho por 18 de largo, aunque las medidas exactas varían considerablemente dependiendo del individuo.
 Epiplón (omento) gastrohepático o epiplón menor. Une el estómago con el hígado. es un pliegue peritoneal más pequeño de dos capas y conecta con la curvatura menor del estómago y la porción proximal del duodeno con el hígado. Se divide en tres porciones bien diferenciadas: la pars translúcida, que se corresponde con casi todo el epiplón a excepción de su borde gástrico (donde nace el epiplón a nivel de la curvatura menor del estómago. Esta parte, por donde discurren las arterias estomáquicas derecha e izquierda anastomosadas constituye la pars condensa) y su borde derecho (donde el epiplón menor forma el límite anterior del hiato de Winslow, y que además contiene los elementos del pedículo hepático, constituyendo el tercer componente del omento menor, la pars pediculada).

Función 
Los epiplones forman parte del peritoneo y tienen la función de fijar las vísceras abdominales y aportarles riego sanguíneo, sin embargo no son órganos vitales y pueden extirparse mediante cirugía sin graves repercusiones. Cuentan además con funciones inmunológicas que juegan un papel muy importante para combatir las infecciones en el interior del abdomen y poseen capacidad angiogénica, es decir pueden inducir la formación de nuevos vasos sanguíneos en sus proximidades cuando se produce una isquemia, gracias a la producción del factor de crecimiento de los fibroblastos (FGF) y el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF).

Vascularización 
Las ramas arteriales que aportan sangre al epiplón mayor parten de la arteria gastro-omental derecha rama de la arteria gastroduodenal y la arteria gastro-omental izquierda, rama de la arteria esplénica.

Transcavidad de los epiplones 

Recibe este nombre un espacio cerrado situado detrás del estómago y limitado por el hígado, el epiplón menor, el diafragma, la parte posterior del estómago, el epiplón mayor y el epiplón gastroesplénico. La transcavidad de los epiplones se conecta con la cavidad peritoneal general a través de una comunicación virtual denominada foramen epiploico o hiato de Winslow.

Galería de imágenes

Referencias 

Abdomen